borstvoeding
turbulentie achter een bewegend voorwerp, zoals een schip of vliegtuig. 
kielzog
zogturbulentie
Zog I van Albanië (Zog I), eerst president en later koning van Albanië
Zaanse onafhankelijke groepering Lokale politieke partij in Zaanstad.